Homare Kishimoto (ur. 19 września 1980) – japoński skoczek narciarski, reprezentant Tsuchiya Home. Drużynowy srebrny medalista mistrzostw świata juniorów z 1998.

Mistrzostwa świata juniorów

Drużynowo

Starty H. Kishimoto na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Westby – 12 lutego 2000 (3. miejsce)
  Westby – 13 lutego 2000 (1. miejsce)
  Ishpeming – 20 lutego 2000 (1. miejsce)
  Zaō – 13 marca 2002 (3. miejsce)
  Zaō – 14 marca 2002 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1980